Ignez Perdigão (São Luís), é uma instrumentista e compositora brasileira. Revezando entre flauta, cavaquinho, violão e sua voz, Ignez já tocou em shows e gravações com Cristina Buarque, Velha-Guarda da Portela, Mário Lago, Wilson Moreira, Walter Alfaiate, Mauro Duarte, entre outros.

Compositores do Maranhão
Músicos de música popular brasileira
Músicos de samba
Músicos de choro
Naturais de São Luís (Maranhão)
Flautistas do Maranhão
Cavaquinistas do Maranhão
Violonistas do Maranhão